Административно-территориальная единица город Асбест — административно-территориальная единица Свердловской области Российской Федерации со статусом, соответствующим категории города областного подчинения. Административный центр — город Асбест.

С точки зрения муниципального устройства на территории АТЕ город Асбест образованы три городских округа: Асбестовский, Малышевский и Рефтинский.

География 

Асбест как административно-территориальная единица граничит со следующими административно-территориальными единицами:
 на севере с Режевским районом;
 на северо-востоке с Артёмовским районом;
 на востоке с Сухоложским районом;
 на юге с Белоярским районом;
 на западе с городом Берёзовским.

История

Асбестовский городской совет 

10 мая 1934 года город Асбест был отнесён к категории городов областного подчинения, оставаясь административным центром Асбестовского района, в составе которого оставался, в частности, Изумрудский поссовет, состоявший из рабочего посёлки Изумруда и подчинявшегося ему посёлка имени Малышева.

С 31 декабря 1935 года Асбестовский район был упразднён и его населённые пункты переданы в состав территории города Асбеста.

6 апреля 1956 года решением облисполкома № 157 подчинявшийся Асбестовскому горсовету посёлок Островное с прилегающими лесными кварталами 1, 2, 8, 9, 15, 16 был передан в административное подчинение Монетного поссовета города Берёзовского.

25 апреля 1958 года решением облисполкома № 259 в административно-территориальное подчинение Асбестовского горсовета был передан посёлок Асбестовского дома отдыха.

1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Асбестовский горсовет подчинён Свердловскому областному (промышленному) Совету депутатов трудящихся и горсовету переданы в подчинение Заречный и Изумрудский поссоветы.

27 апреля 1963 года решением промышленного и сельского облисполкомов № 210-176 из Белоярского поссовета Белоярского сельского района были переданы в подчинение Заречного поссовета пригородной зоны Асбеста посёлки фабрики им. Коминтерна и инструментального завода, посёлок Мельзавода № 5 Заречного поссовета в подчинение Белоярского поссовета, посёлок Кировский Заречного поссовета в подчинение Мезенского сельсовета, посёлки Режик и Каменка из Ялунинского сельсовета Белоярского сельского района в подчинение Асбестовского горсовета.

14 августа 1964 года решением промышленного облисполкома № 404 в городскую черту Асбеста был включён посёлок Черемша и предполагался перенос административного центра Изумрудского поссовета в посёлок имени Малышева, 23 октября решение о переносе было отменено.

22 ноября 1966 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок отделения № 6 Баженовского совхоза был переименован в посёлок Белокаменный.

30 ноября решением решением облисполкома № 937 населённый пункт при строительстве Рефтинской ГРЭС был отнесён к рабочим посёлкам с присвоением наименования Рефтинский, образован Рефтинский поссовет.

26 мая 1967 года решением облисполкома № 433 посёлок Малышева был наделён статусом рабочего посёлка и стал административным центром поссовета, Изумрудский поссовет переименован в Малышевский

11 марта 1971 года решением облисполкома был образован Белокаменский сельсовет, в состав которого вошли посёлки Белокаменный (административный центр) и Асбестовского дома отдыха.

30 декабря 1976 года решением облисполкома № 1099 был исключён прекративший существование посёлок Марковка.

9 февраля 1977 года решением облисполкома № 78 было уточнено название одного из посёлков Малышевского поссовета: Шамейка (встречался вариант Шамейский).

23 февраля 1977 года решением облисполкома № 120 в городскую черта Асбеста были включены посёлки Новоокунево, Пролетарка и Староокунево.

29 марта 1978 года решением облисполкома № 195 в черту Изумруда были включены посёлки Лесозавод и Новокирпичный Малышевского поссовета.

24 июля 1984 года Решением облисполкома № 265 был исключён из учётных данных посёлок Асбестовский дом отдыха как фактически слившийся с Белокаменным; решением № 265-а был зарегистрирован и передан в административное подчинение Асбестовскому горсовету населённый пункт с предполагаемым названием Красноармейский; решением № 265-б была зарегистрирована в качестве объекта служебного назначения строящаяся железнодорожная станция для перевозки грузов птицефабрики «Рефтинской» города Асбеста с присвоением наименования «Бройлерная».

18 марта 1985 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР было утверждено название Красноармейский для населённого пункта, возни

22 февраля 1991 года решением облисполкома № 89 был образован Красноармейский сельсовет.

18 апреля 1991 года решением облисполкома № 204 была установлена городская черта Асбеста.

Муниципальные образования 

В 1992 году было образовано муниципальное образование город Асбест, из состава которого впоследствии в 1995—1996 годах по результатам местных референдумов выделились муниципальные образования рабочий посёлок Малышева, Рефтинский и посёлок Белокаменный. 10 ноября 1996 года муниципальные образования были включены в областной реестр. Посёлок Белокаменный представлял одно из немногих на тот момент самостоятельных сельских муниципальных образований не районного типа. С 1 января 1998 года посёлок был восстановлен в составе муниципального образования города Асбеста.

С 31 декабря 2004 года в рамках реформы местного самоуправления муниципальные образования город Асбест, рабочий посёлок Малышева и посёлок Рефтинский были наделены статусом городских округов, при этом рабочий посёлок Изумруд в составе муниципального образования рабочий посёлок Малышева был отнесён к сельским населённым пунктам. С 1 января 2006 года были утверждены наименования: Асбестовский городской округ, Малышевский городской округ, городской округ Рефтинский.

Населённые пункты, административно-территориальное устройство 

В составе города Асбеста как административно-территориальной единицы восемь населённых пунктов, которые до 1 октября 2017 года делились на 2 сельсовета, 1 город, 2 рабочих посёлка (в подчинении одного из них сельские населённые пункты) и 1 сельский населённый пункт, входящий в город непосредственно.

Административно-территориальное устройство до 1.10.2017

Населённые пункты 

До октября 2004 года посёлок Изумруд являлся рабочим посёлком. Согласно справочникам административно-территориального устройства, находился в составе Малышевского поссовета, согласно ОКАТО, в непосредственном подчинении Асбеста.

С 1 октября 2017 года статус рабочих посёлков у Малышева и Рефтинского был упразднён при сохранении статуса посёлков городского типа.

До 2020 года в ОКАТО посёлки Чапаева и Шамейский определялись как сельские населённые пункты, подчинённые администрации рп Малышева (то есть в составе Малышевского поссовета).

Упразднённые населённые пункты
27 ноября 2001 года были упразднены посёлки Коммунальный и Осиновка (Малышевского поссовета). 

22 ноября 2004 года был упразднён посёлок Ильинский, расположенный в административных границах города Асбеста (ранее в составе Малышевского поссовета).

Примечания

Ссылки 

НСА / Справочник по административно-территориальному делению / Асбест

Административные единицы по алфавиту
Административно-территориальные единицы Свердловской области